Бельхида (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 17,3 км². Население — 728 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat

Муниципалитеты Валенсии